Serena Williams var tvåfaldig regerande mästare, men förlorade mot Marion Bartoli som var finalist 2007 i den fjärde omgången.

För första gången sedan 1913 var alla åtta kvartsfinalisterna europeiska.

Tjeckiskan Petra Kvitová vann mästerskapet för första gången. Det var hennes första Grand Slam-final och titel i sin karriär. Hon besegrade mästaren från 2004, Maria Sharapova med 6–3, 6–4. Kvitová blev den första vänsterhänta spelaren som vunnit sedan Martina Navratilova vann 1990.

Seedning 

 Caroline Wozniacki (Fjärde omgången)
 Vera Zvonareva (Tredje omgången)
 Li Na (Andra omgången)
 Victoria Azarenka (Semifinal)
 Maria Sharapova (Final)
 Francesca Schiavone (Tredje omgången)
 Serena Williams (Fjärde omgången)
 Petra Kvitová (Mästare)
 Marion Bartoli (Kvartsfinal)
 Samantha Stosur (Första omgången)
 Andrea Petkovic (Tredje omgången)
 Svetlana Kuznetsova (Tredje omgången)
 Agnieszka Radwańska (Andra omgången)
 Anastasia Pavlyuchenkova (Andra omgången)
 Jelena Janković (Första omgången)
 Julia Görges ''(Tredje omgången)

<li> Kaia Kanepi (Första omgången)
<li> Ana Ivanović (Tredje omgången)
<li> Yanina Wickmayer (Fjärde omgången)
<li> Peng Shuai (Fjärde omgången)
<li> Flavia Pennetta (Tredje omgången)
<li> Shahar Pe'er (Första omgången)
<li> Venus Williams (Fjärde omgången)
<li> Dominika Cibulková (Kvartsfinal)
<li> Daniela Hantuchová (Tredje omgången)
<li> Maria Kirilenko (Tredje omgången)
<li> Jarmila Gajdošová (Tredje omgången)
<li> Ekaterina Makarova  (Första omgången)
<li> Roberta Vinci (Tredje omgången)
<li> Bethanie Mattek-Sands (Första omgången)
<li> Lucie Šafářová ''(Andra omgången)
<li> Tsvetana Pironkova ''(Kvartsfinal)

Kval

Lottning

Finaler

Övre halvan

Sektion 1

Sektion 2
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
|RD1=Omgång 1
|RD2=Omgång 2
|RD3=Omgång 3
|RD4=Omgång 4

|RD1-seed01=10
|RD1-team01= S Stosur
|RD1-score01-1=3
|RD1-score01-2=4
|RD1-score01-3= 
|RD1-seed02=PR
|RD1-team02= M Czink
|RD1-score02-1=6
|RD1-score02-2=6
|RD1-score02-3= 

|RD1-seed03= 
|RD1-team03= A Yakimova
|RD1-score03-1=4
|RD1-score03-2=6
|RD1-score03-3=6
|RD1-seed04= 
|RD1-team04= S Arvidsson
|RD1-score04-1=6
|RD1-score04-2=2
|RD1-score04-3=1

|RD1-seed05= 
|RD1-team05= E Baltacha
|RD1-score05-1=6
|RD1-score05-2=6
|RD1-score05-3= 
|RD1-seed06=Q
|RD1-team06= M Barthel
|RD1-score06-1=2
|RD1-score06-2=4
|RD1-score06-3= 

|RD1-seed07= 
|RD1-team07= K Flipkens
|RD1-score07-1=0
|RD1-score07-2=4
|RD1-score07-3=
|RD1-seed08=20
|RD1-team08= S Peng
|RD1-score08-1=6
|RD1-score08-2=6
|RD1-score08-3= 

|RD1-seed09=31
|RD1-team09= L Šafářová
|RD1-score09-1=2
|RD1-score09-2=6
|RD1-score09-3=6
|RD1-seed10= 
|RD1-team10= L Hradecká
|RD1-score10-1=6
|RD1-score10-2=3
|RD1-score10-3=3

|RD1-seed11= 
|RD1-team11= K Zakopalová
|RD1-score11-1=6
|RD1-score11-2=5
|RD1-score11-3=8
|RD1-seed12=WC
|RD1-team12= E Webley-Smith
|RD1-score12-1=3
|RD1-score12-2=7
|RD1-score12-3=6

|RD1-seed13= 
|RD1-team13= A Kerber
|RD1-score13-1=6
|RD1-score13-2=64
|RD1-score13-3=3
|RD1-seed14=WC
|RD1-team14= L Robson
|RD1-score14-1=4
|RD1-score14-2=77
|RD1-score14-3=6

|RD1-seed15= 
|RD1-team15= A Chakvetadze
|RD1-score15-1=2
|RD1-score15-2=1
|RD1-score15-3= 
|RD1-seed16=5
|RD1-team16= M Sharapova
|RD1-score16-1=6
|RD1-score16-2=6
|RD1-score16-3= 

|RD2-seed01=PR
|RD2-team01= M Czink
|RD2-score01-1=7
|RD2-score01-2=6
|RD2-score01-3= 
|RD2-seed02= 
|RD2-team02= A Yakimova
|RD2-score02-1=5
|RD2-score02-2=3
|RD2-score02-3= 

|RD2-seed03= 
|RD2-team03= E Baltacha
|RD2-score03-1=6
|RD2-score03-2=2
|RD2-score03-3=5
|RD2-seed04=20
|RD2-team04= S Peng
|RD2-score04-1=4
|RD2-score04-2=6
|RD2-score04-3=7

|RD2-seed05=31
|RD2-team05= L Šafářová 
|RD2-score05-1=0
|RD2-score05-2=77
|RD2-score05-3=4
|RD2-seed06= 
|RD2-team06= K Zakopalová
|RD2-score06-1=6
|RD2-score06-2=63
|RD2-score06-3=6

|RD2-seed07=WC
|RD2-team07= L Robson
|RD2-score07-1=64
|RD2-score07-2=3
|RD2-score07-3= 
|RD2-seed08=5
|RD2-team08= M Sharapova
|RD2-score08-1=77
|RD2-score08-2=6
|RD2-score08-3= 

|RD3-seed01=PR
|RD3-team01= M Czink
|RD3-score01-1=2
|RD3-score01-2=65
|RD3-score01-3= 
|RD3-seed02=20
|RD3-team02= S Peng
|RD3-score02-1=6
|RD3-score02-2=77
|RD3-score02-3= 

|RD3-seed03= 
|RD3-team03= K Zakopalová
|RD3-score03-1=2
|RD3-score03-2=3
|RD3-score03-3= 
|RD3-seed04=5
|RD3-team04= M Sharapova
|RD3-score04-1=6
|RD3-score04-2=6
|RD3-score04-3= 

|RD4-seed01=20
|RD4-team01= S Peng
|RD4-score01-1=4
|RD4-score01-2=2
|RD4-score01-3= 
|RD4-seed02=5
|RD4-team02= M Sharapova
|RD4-score02-1=6
|RD4-score02-2=6
|RD4-score02-3= 
}}

Sektion 3

Sektion 4

|RD1-score03-1=79
|RD1-score03-2=6
|RD1-score03-3=
|RD1-seed04=Q
|RD1-team04= A Wozniak
|RD1-score04-1=67
|RD1-score04-2=4
|RD1-score04-3=

|RD1-seed05=
|RD1-team05= A Morita
|RD1-score05-1=7
|RD1-score05-2=3
|RD1-score05-3=0
|RD1-seed06=
|RD1-team06= T Paszek
|RD1-score06-1=5
|RD1-score06-2=6
|RD1-score06-3=6

|RD1-seed07=
|RD1-team07= C McHale
|RD1-score07-1=2
|RD1-score07-2=6
|RD1-score07-3=8
|RD1-seed08=28
|RD1-team08= E Makarova
|RD1-score08-1=6
|RD1-score08-2=1
|RD1-score08-3=6

|RD1-seed09=22
|RD1-team09= S Pe'er
|RD1-score09-1=7
|RD1-score09-2=4
|RD1-score09-3=4
|RD1-seed10=
|RD1-team10= K Pervak
|RD1-score10-1=5
|RD1-score10-2=6
|RD1-score10-3=6

|RD1-seed11=
|RD1-team11= S Cîrstea
|RD1-score11-1=1
|RD1-score11-2=3
|RD1-score11-3=
|RD1-seed12=
|RD1-team12= P Parmentier
|RD1-score12-1=6
|RD1-score12-2=6
|RD1-score12-3=

|RD1-seed13=Q
|RD1-team13= I Falconi
|RD1-score13-1=2
|RD1-score13-2=2
|RD1-score13-3=
|RD1-seed14=LL
|RD1-team14= S Dubois
|RD1-score14-1=6
|RD1-score14-2=6
|RD1-score14-3=

|RD1-seed15=LL
|RD1-team15= S Foretz Gacon
|RD1-score15-1=3
|RD1-score15-2=4
|RD1-score15-3=
|RD1-seed16=11
|RD1-team16= A Petkovic
|RD1-score16-1=6
|RD1-score16-2=6
|RD1-score16-3=

|RD2-seed01=6
|RD2-team01= F Schiavone
|RD2-score01-1=7
|RD2-score01-2=6
|RD2-score01-3=
|RD2-seed02=
|RD2-team02=
|RD2-score02-1=5
|RD2-score02-2=3
|RD2-score02-3=

|RD2-seed03=
|RD2-team03= T Paszek
|RD2-score03-1=6
|RD2-score03-2=6
|RD2-score03-3=
|RD2-seed04=
|RD2-team04= C McHale
|RD2-score04-1=4
|RD2-score04-2=1
|RD2-score04-3=

|RD2-seed05=
|RD2-team05= K Pervak
|RD2-score05-1=6
|RD2-score05-2=1
|RD2-score05-3=6
|RD2-seed06=
|RD2-team06= P Parmentier
|RD2-score06-1=2
|RD2-score06-2=6
|RD2-score06-3=3

|RD2-seed07=LL
|RD2-team07= S Dubois
|RD2-score07-1=3
|RD2-score07-2=6
|RD2-score07-3=3
|RD2-seed08=11
|RD2-team08= A Petkovic
|RD2-score08-1=6
|RD2-score08-2=4
|RD2-score08-3=6

|RD3-seed01=6
|RD3-team01= F Schiavone
|RD3-score01-1=6
|RD3-score01-2=4
|RD3-score01-3=9
|RD3-seed02=
|RD3-team02= T Paszek
|RD3-score02-1=3
|RD3-score02-2=6
|RD3-score02-3=11

|RD3-seed03=
|RD3-team03= K Pervak
|RD3-score03-1=6
|RD3-score03-2=77
|RD3-score03-3=
|RD3-seed04=11
|RD3-team04= A Petkovic
|RD3-score04-1=4
|RD3-score04-2=62
|RD3-score04-3=

|RD4-seed01=
|RD4-team01= T Paszek
|RD4-score01-1=6
|RD4-score01-2=2
|RD4-score01-3=6
|RD4-seed02=
|RD4-team02= K Pervak
|RD4-score02-1=2
|RD4-score02-2=6
|RD4-score02-3=3
}}

Sektion 6

Sektion 8

|RD1-score02-1=5
|RD1-score02-2=6
|RD1-score02-3=6

|RD1-seed03=
|RD1-team03= M Niculescu
|RD1-score03-1=6
|RD1-score03-2=6
|RD1-score03-3=
|RD1-seed04=
|RD1-team04= S Bammer
|RD1-score04-1=1
|RD1-score04-2=1
|RD1-score04-3=

|RD1-seed05=WC
|RD1-team05= K O'Brien
|RD1-score05-1=0
|RD1-score05-2=5
|RD1-score05-3=
|RD1-seed06=
|RD1-team06= K Date Krumm
|RD1-score06-1=6
|RD1-score06-2=7
|RD1-score06-3=

|RD1-seed07=
|RD1-team07= A Amanmuradova
|RD1-score07-1=3
|RD1-score07-2=1
|RD1-score07-3=
|RD1-seed08=23
|RD1-team08= V Williams
|RD1-score08-1=6
|RD1-score08-2=6
|RD1-score08-3=

|RD1-seed09=32
|RD1-team09= T Pironkova
|RD1-score09-1=6
|RD1-score09-2=6
|RD1-score09-3=
|RD1-seed10=Q
|RD1-team10= C Giorgi
|RD1-score10-1=2
|RD1-score10-2=1
|RD1-score10-3=

|RD1-seed11=
|RD1-team11= V King
|RD1-score11-1=7
|RD1-score11-2=2
|RD1-score11-3=2
|RD1-seed12=
|RD1-team12= P Martić
|RD1-score12-1=5
|RD1-score12-2=6
|RD1-score12-3=6

|RD1-seed13=
|RD1-team13= E Vesnina
|RD1-score13-1=6
|RD1-score13-2=6
|RD1-score13-3=
|RD1-seed14=
|RD1-team14= L Pous Tió
|RD1-score14-1=4
|RD1-score14-2=3
|RD1-score14-3=

|RD1-seed15=
|RD1-team15= A Riske
|RD1-score15-1=0
|RD1-score15-2=6
|RD1-score15-3=3
|RD1-seed16=2
|RD1-team16= V Zvonareva
|RD1-score16-1=6
|RD1-score16-2=3
|RD1-score16-3=6

|RD2-seed01=
|RD2-team01=

Referenser 
Huvudlottning
Damsingel — Dag 1: Måndag 20 juni på Mästerskapets officiella webbplats
Damsingel — Dag 2: Tisdag 21 juni på Mästerskapets officiella webbplats
Damsingel — Dag 3: Onsdag 22 juni på Mästerskapets officiella webbplats
Damsingel — Dag 4: Torsdag 23 juni på Mästerskapets officiella webbplats
Damsingel — Dag 5: Fredag 24 juni på Mästerskapets officiella webbplats
Damsingel — Dag 6: Lördag 25 juni på Mästerskapets officiella webbplats
Damsingel — Dag 7: Måndag 27 juni på Mästerskapets officiella webbplats
Damsingel — Dag 8: Tisdag 28 juni på Mästerskapets officiella webbplats
Damsingel — Dag 10: Torsdag 30 juni på Mästerskapets officiella webbplats
Damsingel — Dag 12: Lördag 2 juli på Mästerskapets officiella webbplats

Wimbledonmästerskapen 2011